Le nom de Goldammer a été porté, entre autres, par : 

 Johann Georg Goldammer (né en 1954), un sylviculateur allemand
 Karl Goldammer (né en 1950), un peintre autrichien
 Kurt Goldammer (né en 1916 et décédé en 1996), religieux allemand

Homonymie de patronyme